История Конго:
 История Республики Конго
 История Демократической Республики Конго